

Patronyme 

 Blake Aldridge (1982-), plongeur britannique ;
 John Aldridge (1958-), joueur irlandais de football ;
 Kay Aldridge (1917-1995), mannequin et actrice américaine ;
 Keith Aldridge (1973-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Ira Aldridge (1807-1867), comédien américain ;
 James Aldridge (1918-2015), écrivain australien et britannique ; 
 LaMarcus Aldridge (1985-), joueur américain de basket-ball ;
 Lily Aldridge (1985-), mannequin américaine ;
 Martin Aldridge (1974-2000), joueur anglais de football ;
 Miles Aldridge (1964-), photographe britannique ;
 Richard J. Aldridge (1945-2014), paléontologue britannique
 Tommy Aldridge (1950-), musicien américain.

Toponyme 

 , ville anglaise des Midlands de l'Ouest.